View Hill steht für:

 View Hill (Yarra Ranges Shire), Berg in Victoria, Australien
 View Hill (Neuseeland), Ort in der Region Manawatu-Wanganui, Neuseeland